Ioan Pătraşcu (1950. május 27. –) román labdarúgóedző.

Források 
 Ioan Pătraşcu profilja a Transfermarkt.com-on 

Román labdarúgóedzők
1950-ben született személyek
Élő személyek
A Budapest Honvéd vezetőedzői
A Kecskeméti TE vezetőedzői